Ministerio de la Mujer o Ministerio de las Mujeres puede referirse:

 al Ministerio de la Mujer (Paraguay)
 al Ministerio de la Mujer (República Dominicana)
 al Ministerio de la Mujer, Familia y Derechos Humanos de Brasil
 al Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, de Chile
 al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, de Perú
 al Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género (Venezuela), de Venezuela
 al Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, de Argentina
 al Ministerio de la Mujer de Panamá

Ministerios y Secretarías de Estado